Příjmení Kundrát, přechýleně Kundrátová, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Miloslav Kundrát (1924–2013) – český tělovýchovný lékař, chirurg, bývalý fotbalista a funkcionář
 Vojtěch Kundrát (* 1991) – český chemik

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení